Cansado puede designar:
 la localidad mauritana de Cansado, a 10 km al sur de Nuadibú;
 la bahía de Cansado, en la bahía mauritana de Nuadibú a cuya orilla se encuentra la localidad de Cansado;
 Puerto Cansado, un fondeadero natural en la costa atlántica marroquí que perteneció a la colonia española de Cabo Juby y que se cree fue el emplazamiento de Santa Cruz de la Mar Pequeña.